Sergei Martynow ist der Name folgender Personen:

* Sergei Martynow (Leichtathlet), sowjetischer Hochspringer
 Sergei Martynow (Bogenschütze) (* 1965), kasachischer Bogenschütze
 Sergei Alexandrowitsch Martynow (1971–1997), russischer Ringer

Siehe auch:
 Sjarhej Martynau (* 1953), weißrussischer Politiker
 Sjarhej Martynau (* 1968), sowjetischer bzw. weißrussischer Sportschütze